Vortex est un terme qui est utilisé dans plusieurs domaines :

Science 
 Vortex, phénomène physique et météorologique ;
 Vortex polaire, un cyclone tenace de grande taille, localisé près d'un des pôles géographiques d'une planète ;
 Expériences VORTEX (Verification of the Origins of Rotation in Tornadoes EXperiment), deux campagnes de prises de données sur les tornades effectuées aux États-Unis ;
 Vortex de biologie moléculaire est un matériel servant à mélanger des solutions.

Arts

Architecture 
 Bâtiment Vortex

Cinéma et télévision 
 Vortex ou le Visage de la Méduse, film grec ;
 Vortex, film de Gaspar Noé sélectionné au Festival de Cannes 2021 ;
 Vortex, série télévisée réalisée en 2021 et 2022 par Slimane-Baptiste Berhoun.

Littérature 
 Vortex, série de bande dessinée française de science-fiction ;
 Villa Vortex, roman de Maurice G. Dantec paru en 2003.
 Vortex, roman de science-fiction de Robert Charles Wilson paru en 2011 ;
 Vortex, roman d'aventures de Clive Cussler paru en 1983 ;
 Vortex, roman de science-fiction de Troy Denning paru en 2010 et s'inscrivant dans l'univers Star Wars ;
  Vortex Comics, maison d'édition de bande dessinée américaine.
 Vortex, Faire face à l'Anthropocène Essai de Laurent Testot et Nathanaël Wallenhorst, qui fait l'état des lieux de la planète et propose des solutions pour "s'inventer un futur habitable (...) et durable".

Musique et danse 
 Vortex, groupe de jazz-rock français ;
 Vortex, groupe de death metal québécois ;
 Vortex, autre nom du musicien norvégien ICS Vortex ;
 Vortex temporum, ballet d'Anne Teresa De Keersmaeker.

Autres 
 Le Vortex, émission de vulgarisation scientifique diffusée sur YouTube ; 
 Programme Vortex, programme fictif ultra-secret d'arme sous-marine développé par l'US Navy dans les ouvrages de Michael DiMercurio ;
 Vortex, type de satellite-espion américain de renseignement d'origine électromagnétique.

Montagnes russes 
 Vortex est le nom de plusieurs parcours de montagnes russes dont :
 Vortex de Carowinds ;
 Vortex de Kings Island ;
 Vortex, ancien nom de California's Great America.

Notes et références